Von — блэк-метал-группа первой волны, родом из Сан-Франциско, США, Калифорния.

История 
Von сформировались в 1987 году Goat’ом (использующим в то время псевдоним Von) и Kill’ом. Также в группе присутствовал безымянный бас-гитарист, просуществовавший до отъезда в 1990 году. После отъезда басиста Goat и Snake сыграли один концерт в качестве дуэта. В начале 1991 года к группе присоединился Kill и трио записало свой первый демо-альбом Satanic Blood. В течение 1991—1992 Вон сыграл несколько концертов и записали ещё одно демо, Blood Angel, которое, несмотря на то что не было выпущено музыкантами, приобрело культовый статус. Группа распущена вскоре после выпуска Satanic Blood в 1992 году.

В 2003 Nuclear War Now! Productions выпустили Satanic Blood Angel, двойной CD компиляции группы демо-записи на одном компакт-диске, а запись живого шоу на другое. Кроме демо Satanic Blood, она остается единственным официальным релизом Von.
6 июня 2010 года группа воссоединилась для участия в Armageddon Fest.Также были выпущено несколько перезаписанных песен. Очень мало известно о участниках группы. Kill известен также как Джо Аллен из Abscess и Eatmyfuk, но личности трёх других участников Von остаются неизвестными для публики.

Стиль 
Von играли весьма упрощенный блэк-метал с короткими песнями, основанными на почти непрерывных бласт-битах (иногда в сопровождении ударных) с повторением только от одного до трех риффов, каждый из которых содержит три или четыре аккорда. Вокал — гроулинг, более характерный для дэт-метала, чем для блэка.

Von значительно опередили время, играя минималистский блэк-метал в то время, когда жанр практически не существовал, особенно на трэш-ориентированном Западном Побережье.

Культ 
 Многие блэк-метал-группы, такие как Dark Funeral, Enthroned, , Krieg , Taake, и Watain (которая была названа по одной из песен Von) делали кавер-версии песен Von или исполняли их на своих концертах. Кроме того, значительную роль в популярности Von (после распространения их демо) сыграл Варг Викернес, пришедший на судебное заседание в футболке с изображением альбома Satanic Blood.

Имя группы

Дискография

Альбомы 
 Satanic Blood (2012)
 Dark Gods: Seven Billion Slaves (2013)
 Dark Gods: Birth of the Architects (2017)

EP 
 Satanic Blood (2010)

Демо 
 Satanic (1990)
 Satanic Blood (1992)
 Blood Angel (1992)

Компиляции 
 Satanic Blood Angel (2CD, 2003), Nuclear War Now! Productions компиляция работ, также существует версия от From Beyond Productions.

DVD 
 Satanic Blood Ritual (2010)

Примечания 

Блэк-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1992 году
Квартеты